Kozina je lahko:

 Kozina, priimek več znanih Slovencev 
 Kozina, naselje v občini Hrpelje-Kozina
 Kozina, otok na Jadranu